Amadou Diouldé Baldé, né le  à Télimélé, est un écrivain et enseignant chercheur guinéen.

Biographie

Enfance 
Né le 07 juillet 1990 à Télimélé, dans la sous-préfecture de Santou à environ 40 km de la commune urbaine sur la route de gaoual.

Il fut bien entouré par sa famille (père, mère et sœurs). 

Il fut envoyé très tôt à l’école coranique dont il ne cesse de vanter les mérites dans ses ouvrages.

Benjamin chez sa mère, il fut l’enfant chéri qui bénéficiait d’une protection parentale inégalée.

Études 
En 1998, il intégra l’école primaire de péguéty santou où il passera six ans avant d’intégrer le collège de la même sous-préfecture à l’issue d’un examen où il fut deuxième de la préfecture.
 
De 2005 à 2007, il fut un brillant élève au collège de Santou où il fut positivement marqué par un professeur de langue française, « monsieur sâda Diallo ». Cet homme le marquera bien au-delà de son cursus. 

En 2008, par manque de classe, il quitta Santou pour la première fois de sa vie et rejoint la capitale pour la suite de ses études.

Il arrive à Conakry et intègre l’école privée dénommée « complexe scolaire yamassafou Bah » en haute banlieue de la capitale. 

À yamassafou, il fera le Brevet d’études du premier cycle en 2008 et le Bac unique en 2011 où il fut classé vingt quatrième de la république en Sciences sociales.

Il fut donc orienté au département de sciences politiques à l’université général lansana conté de sonfonia où il sortira en 2014 avec un diplôme de licence en administration publique.

Œuvres 
Le premier roman de Amadou Diouldé Baldé, Le pouvoir pour le pouvoir, est paru en janvier 2020, chez Edilivre Paris. Kalèdjo est publié en 2021 et Le prince, la proie du prince Condé, publié en 2022.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

Écrivain guinéen
Écrivain francophone
Naissance en juillet 1990